Municipio de Tuscarawas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tuscarawas (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Tuscarawas (condado de Stark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Stark.